Иду (이두; на Севере: 리두 риду) — архаичная система записи корейского языка иероглифами (ханча). Слово «иду» используется в двух значениях. Первое — «любая система записи корейского при помощи ханча» (включая ранние системы периода правления династии Чосон); в этом смысле понятие включает хянчхаль и кугёль, а также «иду в узком смысле». Второе значение — система записи, изобретённая в период Корё (918—1392), впервые так её называют в Чеван унги (제왕운기).

Иду в узком смысле
Иду записывалась ханча, адаптированными китайскими иероглифами, а для корейских окончаний и прочих грамматических маркеров использовали особые символы. Иду было трудно читать как про себя, так и вслух, поэтому иду не получила постоянного широкого распространения.

Для иду было изобретено около полутора сотен иероглифов, а уже существующие могли получать дополнительное значение. Иду использовалась членами класса Чунъин (중인).

Хянъчхаль

Хянъчхаль (букв. «местные символы») — другая система записи корейского языка китайскими иероглифами. При записи иероглифам давалось китайское чтение, основанное на том, какой китайский слог был ассоциирован с этим иероглифом. Хянчхаль часто считается одной из разновидностей иду.

Первое упоминание хянчхаля находится в биографии монаха периода Корё по имени Кюнё. Основной корпус текстов на хянчхале состоит из корееязычной поэзии. До XXI века дошли 25 таких поэм, в них находятся корейские стихи, где использованы исконно корейские слова, записанные иероглифами, по одному на слог. Этой письменностью записывали существительные, глаголы, прилагательные, наречия, частицы, суффиксы и вспомогательные глаголы. Хянчхалем пользовались весь период Корё.

Кугёль

Кугёль — система смешанного письма на корейском языке с использованием китайских иероглифов и особых символов для указания корейской морфологии. Кугёлем писали, главным образом, в династию Чосон, когда умение читать по-китайски было очень важным для образованного человека. В отличие от иду и хянчхаля, которыми в первую очередь пользовались для записи корейского языка, кугёлем, в основном, записывали китайские тексты, чтобы можно было читать их по-корейски. При записи кугёлем исходный текст оставался прежним, между иероглифами только вставляли значки корейских окончаний и тому подобного.

Название «кугёль» можно перевести как «разделение фраз». Это название произошло от другого слова, означающего использование ханча для передачи средневекового корейского языка: ипкёт (입겿). Кугёль также называют то (토, 吐) и хёнтхо (현토, 懸吐), «то» означает «аффикс». Ещё одно название кугёля — сокый (석의, 釋義) «интерпретация классики».

Кугёль появился в раннюю династию Чосон. Тогда некоторые иероглифы и символы стали использоваться для обозначения чисто корейских слов. Например, слог «ис», 잇, изображался иероглифом 有, так как он имел значение «итта», 있다: быть, существовать. Эта практика в позднюю Чосон была вытеснена другой, при которой иероглифы выбирались по чтению. Поздний кугёль был формализован Чон Монджу и Квон Гыном около 1400 года по приказу короля Тэджона. Несколько конфуцианских трактатов, включая Ши цзин, были переведены на кугёль.

Литература
Нам Пхунхён (남풍현) (2000): Idu Study (吏讀研究), Taehak Publishing (太學社), Seoul, Korea.

Примечания

См. также
Камбун — аналогичная японская система
Манъёгана — другая система записи японского языка иероглифами

Иероглифические письменности
Корейская письменность
История корейского языка